

Chansons et singles 
 Out Here on My Own - chanson de  tirée de l'album homonyme de 1973 et sortie en single trois ans plus tard
 Out Here on My Own - chanson d'Irene Cara sortie en single en  1980 et reprise l'année suivante par Nikka Costa
 Out Here on My Own - chanson de  tirée de l'album  de 2007

Albums 
 Out Here on My Own - album de  sorti en 1973
 Out Here on My Own - album de reprises de Cliff Townsend sorti en 1995
 Out Here on My Own - album d' sorti en 1998, contenant une reprise de la chanson d'Irene Cara